Boletus erythropus je odborný název hřibovité houby, který zavedl Christiaan Hendrik Persoon v roce 1801. Na základě odlišné interpretace původního popisu v pozdějších dobách byl používán pro několik různých druhů hub:

 hřib kovář (Boletus luridiformis)
 hřib Quéletův (Boletus queletii)

Především ve druhé polovině 20. století byl název Boletus erythropus spojen s hřibem kovářem. Tato vazba však byla chybná, Persoon ve svém popisu uváděl znak v podobě červené dužiny ve spodní části třeně, který však hřib kovář nevykazuje. Z tohoto důvodu je pro kováře aktuálně používán název Boletus luridiformis, který zavedl mykolog F. W. G. Rostkovius roku 1844. Původní Persoonův popis druhu Boletus erythropus ve skutečnosti odpovídá druhu hřib Quéletův (Boletus queletii).

Reference